

QСписок